Лапина — рослина родини Горіхових
 Лапина — присілок, Абатський район, Тюменська область, Росія